Silvia Navarro (aktorka)
 Silvia Navarro (piłkarka ręczna)